l'apodose, en linguistique, désigne la seconde partie d'une période ;
 l'apodose désigne, dans les Églises d'Orient, l'octave, c'est-à-dire les huit jours de célébrations qui suivent une fête majeure.